Дриженко — українське прізвище.

Відомі особи 
 Дриженко Анатолій Миколайович ( 1941) — український актор театру і кіно, телеведучий, Народний артист України.
 Дриженко Анатолій Юрійович ( 1937) — український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук, професор.
 Дриженко Іван Олексійович (1916–1973) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Дриженко Сергій Георгійович (1876–1946) — архітектор міста Красноярськ, племінник гідрографа Федора Дриженко.
 Дриженко Федір Кирилович (1858–1922) — генерал Корпусу гідрографів Російської імперії, дослідник озера Байкал.

Українські прізвища
Прізвища на -енко